O Peregrino Apaixonado (no original, The Passionate Pilgrim) é uma antologia de poemas de autoria de  William Shakespeare, publicada em 1599.

Ligações externas
 Texto completo de The Passionate Pilgrim

Passionate Pilgrim